Печоры-Псковские — промежуточная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в городе Печоры Псковской области. Находится на линии Рига — Валга — Псков.

История 

В 1889 году запущены поезда Рига/Таллин — Псков, Рига — Ленинград, Таллин — Москва.

В 1920 году была станцией Эстонской железной дороги.

В 1991 году прекратилось движение поездов, которые ходили с 1889 года.

После отмены поездом оставили пригородный поезд на Псков, который со временем убавлял количество вагонов до одного.

В июле 2014 года этот пригородный поезд отменили.

В июне 2019 года запустили электропоезд «Ласточка» по маршруту отменённого пригородного поезда, а 3 августа продлили до Санкт-Петербурга.

Назначение путей 
1. Главный — для приёма, отправления и безостановочного пропуска чётных и нечётных пассажирских, а так же грузовых поездов

2. Приемо-отправочный — для чётных и нечётных пассажирских и грузовых поездов, а также для безостановочного пропуска чётных и нёчетных грузовых поездов

3. Приемо-отправочный — для приёма и отправления чётных и нечётных грузовых и пассажирских поездов

4. Приемо-отправочный — для чётных и нечётных грузовых поездов

5. Погрузочно-выгрузочный

6. Выгрузочный

Движение по станции 
Движение электропоездов «Ласточка» в СПб в сб, вс

Вокзал 
Вокзал представляет собой деревянное двухэтажное здание.

Рядом с вокзалом расположено бетонное станционное здание и два деревянных жилых дома железнодорожников, построенных после Второй мировой войны.

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов 

Железнодорожные станции и платформы Псковской области
Печоры